Пло́цкая губе́рния () — губерния Царства Польского и Российской империи (1837—1917). Губернский город — Плоцк.

Географическое положение 
Губерния образована в 1837 году из одноимённого воеводства, унаследовав от него границы и центральный губернский город — Плоцк. В 1867 году от неё были отрезаны 2 уезда, Остроленский и Пултуский, присоединённые ко вновь образованной Ломжинской губернии, в 1894 г. — уезд Плонский, вошедший в состав Варшавской губернии. Плоцкая губерния расположена в северо-западной части Привислянского края и занимает пространство 8358 кв. вёрст. С севера и северо-запада граничит с Пруссией (Познанью), с юга и юго-запада — с Варшавской губернией, от которой отделяется рекой Вислой, с востока — с Ломжинской губернией. Поверхность губернии представляет в общем плоскую равнину со слабым уклоном от Севера и Северо-Запада к Югу и Юго-Востоку, то есть к речной долине Вислы. В геологическом отношении губерния ещё мало изучена, но считается небогатой предметами минерального царства. До сих пор известны только залежи бурого угля и лигнита по течению реки Вислы и несколько сортов глин, имеющих промышленное значение. Кроме Нарева и Вислы, все реки незначительны, и все они притоки частью реки Вкры, впадающей в Нарев, частью р. Вислы. Значительных озёр нет; их более всего в Липновском уезде; общая поверхность озёр не превышает 13 кв. вёрст. После реки Вислы главной судоходной артерией является река Нарев.

Административное деление 
В начале XX века в состав губернии входило 7 уездов:

Руководство губернии

Губернаторы

Вице-губернаторы

Сельское хозяйство 
Почва преимущественно суглинистая, местами супесчаная, почти повсюду годная для возделывания хлебных растений и дающая хорошие урожаи, в особенности при удобрении, почему Плоцкая губерния принадлежит к числу земледельческих. Возделываются преимущественно рожь, картофель, овес и свекловица; пшеница — почти исключительно на хорошо удобренных полях и в небольшом количестве. Средний урожай за последнее 5-летие: для озимых (посеяно в среднем 227 тыс. чет., собрано 1272 тысяч четв.) сам-5,5 для яровых (посеяно 163 тыс. четв., собрано 687 тыс. чет.) сам-4, для картофеля (посев 470 тыс. чет., сбор 1988 тыс. чет.) сам-4,5. Свекловица возделывается для потребностей свеклосахарных заводов; например, в Цехановском уезде, где 3 завода перерабатывают её ежегодно более чем на 1 млн руб. Туда же доставляют свекловицу из Млавского и Праснышского уездов, а часть её из этих уездов вывозится за границу. В пределах Плоцкого уезда разводимую в большом количестве свекловицу сплавляют по Висле на свеклосахарные заводы Варшавской губернии. В остальных уездах свекла возделывается только для хозяйственных надобностей. При среднем урожае сена в 5 млн пд. остается излишек для сбыта до 300 тысяч пудов. Сеют преимущественно землевладельцы, белый и красный клевер и люцерну. Садоводство промышленное развито в самом городе Плоцке и в Рыпинском уезде; фрукты сбываются частью в Варшаву, частью за границу. Промышленное огородничество сильно развито в приграничных селениях Млавского уезда, откуда много овощей сбывается в Пруссию. Пчеловодство начинает принимать промышленный характер, пасеки заводятся исключительно усовершенствованных систем; к 1897 г. в Плоцкой губернии считалось 22045 ульев, меду добыто 4720 пд., воску 1524 пд. Лесоводство развито очень слабо; площадь лесов, крайне незначительная, уменьшается с каждым годом. Скотоводство составляет важнейшую после хлебопашества отрасль сельского хозяйства. В прежнее время много вывозилось за границу свиней, но частое закрытие границы по поводу или под предлогом болезней скота принудило землевладельцев и крестьян заняться улучшением пород крупного рогатого скота и овец. В 1897 году лошадей было 90 тыс., крупного рогатого скота 213 тыс. голов, овец простых 86 тыс., тонкорунных 307 тыс., свиней 75 тыс., коз 841, ослов и мулов 25.

Население 

Семь уездов — Плоцкий, Липновский, Млавский, Рыпинский, Праснышский, Серпецкий и Цехановский; девять городов, 15 посадов, 95 гмин. По данным переписи 1897 г., в Плоцкой губернии 505 819 жителей (из них 277 209 женщин); на 100 мужчин приходилось 99,5 женщин, на 1 кв. версту 67 жителей. Русских 3,5 тыс., поляков 445 тыс., немцев 46 тыс., остальные — евреи. Запасных хлебных магазинов в губернии не существует. Избыток хлебов частью сплавляется по р. Висле, частью отправляется по Привислянской железной дороге за границу.

Национальный состав в 1897 году:

Промышленность 
Кустарные промыслы развиты весьма слабо (переработка льна в холст низших сортов, производство гончарное, колесное и бондарное). С недавнего времени прибрежные жители по р. Висле стали плести из лозы корзины и т. п. изделия, нашедшие себе широкий сбыт по всему югу России. Производство фабрик и заводов в 1896 г. — 3350 тыс. руб. К 1897 г. насчитывалось фабрик и заводов до 1 тыс., при 3 тыс. рабочих; самые значительные — 3 свеклосахарных завода в Цехановском уезде, с общим оборотом до 2 млн руб.

Финансы 
Губернские сборы:
 1) квартирный, в 1896 г. — 68 846 р.,
 2) эмеритальный — 18 504 р.,
 3) дорожный — 84 534 р.,
 4) страховой — 217091 р. и
 5) сбор по застрахованию рогатого скота от чумы — 65 615 р.

Гминные сборы — 222 739 р. В среднем облагались 1333392 морга земли по 17 коп.: наименьший размер в Млавском уезде (10,5 коп. с морга), наибольший — в Рыпинском (19,5 коп.). Из общей суммы гминного сбора израсходовано в 1896 году на содержание гминных управлений 60774 руб., гминных судов 22427 р., гминных начальных училищ 41549 руб., на расходы обязательные 23887 руб. и на общественные надобности, установляемые самими гминными сходами, 74103 р. Городские доходы — 161 680 р., расходы — 121 468 р., в том числе на содержание городских управлений 40877 р., на содержание городских имуществ 13 462 р., на благоустройство городов 11 049 р., на содержание благотворительных и общеполезных заведений 8755 руб., уплата городских долгов 17 941 руб. Капиталы городских касс П. губернии составляли к 1 января 1897 г. 323 971 руб., в том числе запасного 287 307 р., постоянного 14 886 р. и залогового 21778 руб.

Транспорт 
Привислянская железная дорога проходит в пределах Плоцкой губернии через города Цеханов и Млаву до Прусской границы, на протяжении 53 в. Шоссированных дорог до 1897 г. сооружено всего 458 вёрст; ими г. Плоцк соединен с городами Млавой, Праснышем, Цехановом, Серпецом и Липном. Мостов всего 120, перевозов 5. Почтово-телеграфных контор 5, отделений 4, станций 16, телеграфных линий 340 вёрст, телефонных 105 вёрст. Близ города Плоцка через Вислу проложен подводный кабель в 487 сажен.

Здравоохранение и образование 
Врачей 45, из них на службе в г. Плоцке 5, в уездах 13 и вольнопрактикующих 27; фельдшеров 70, ветеринаров 4, акушерок и повивальных бабок 42, аптек 25, больниц 6 (три в городе Плоцке и по одной в Липне, Млаве и Прасныше), с 189 кроватями. 6 домов призрения (богаделен) и 2 приюта.

1 мужская и 1 женская гимназии, приготовительный класс при женской гимназии, учительская семинария с образцовым при ней училищем, 3-классное городское училище, 215 начальных училищ (2-классных 11, одноклассных 204), 31 городских, 117 гминных и 67 сельских школ, 1 воскресно-коммерческое и 9 воскресно-ремесленных училищ, 1 тюремное для несовершеннолетних преступников, 9 частных учебных заведений, 25 канторатов при евангелических церквах и 17 еврейских школ (хедеров). Всего в 1896 г. 443 учебных заведения, в которых обучалось 13 749 мальчиков и 5386 девочек.

Примечания

Источник

Ссылки 
 ЭСБЕ:Плоцкая губерния
 Книги по истории Плоцкой губернии в онлайн-библиотеке Царское Село, PDF 

Плоцкая губерния